Pierre Léger (1858-1900), fermier, marchand et homme politique canadien ;
 Pierre-Victor Léger (1882-1950), personnalité politique française ;
 Pierre Léger (1943-2007), poète, romancier, nouvelliste et musicien québécois ;
 Pierre Léger (1948-), écrivain, poète, journaliste et militant français de la langue d’oïl.